Lamprechtsmühle ist ein Ortsname
 Lamprechtsmühle (Dettelbach), Gebäude der Gemeinde Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Lamprechtsmühle (Langenfeld), Ortsteil der Gemeinde Langenfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern